Fort Richardson peut faire référence à :
  ;
 Fort Richardson (Texas).